|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Bangalore (officieel Sony Ericsson International) van 2007 vond plaats van 12 tot en met 18 februari 2007 in de Indiase stad Bangalore. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
De ongeplaatste Jaroslava Sjvedova uit Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Italiaanse titelverdedigster Mara Santangelo in twee sets. Sjvedova veroverde hiermee haar eerste WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Liezel Huber en Sania Mirza had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Mirza speelde samen met Mara Santangelo – dit team was als tweede geplaatst en bereikte de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Hsieh en Koedrjavtseva.

Het als eerste geplaatste Taiwanese duo Chan Yung-jan en Chuang Chia-jung won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Hsieh Su-wei en Alla Koedrjavtseva in de match-tiebreak, na een tiebreak in de eerste set. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Chan noch Chuang had daarnaast eerdere dubbelspeltitels met andere partners.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Bangalore 2007
Bangalore